Termín mineralizace má více významů:

 Rozklad organických látek činností mikroorganismů, až na jednoduché anorganické sloučeniny, tj. vodu, kyslík, aj.
 Fosilizace, nahrazení organických látek v mrtvých tělech minerálem, čímž vznikají fosílie
 Mineralizace (analytická chemie),  rozklad organické látky chemickými činidly (např. kyselinou sírovou) nebo spálením na jednoduché anorganické látky. Tato metoda umožňuje např. následné stanovení množství stopových prvků, těžkých kovů a podobných anorganických látek v organickém materiálu.
 Mineralizace (biologie) – proces ukládání minerálních látek v tvrdých tkáních těla (kostech a zubech)
 mineralizace vody – obsah rozpuštěných minerálních látek ve vodě (udává se v g/l nebo mg/l).